Hind kan avse:

 Hind – en hona hos hjortdjur
 Hind – NATO-beteckningen för den ryska attackhelikoptern Mil Mi-24
 Golden Hind – en engelsk galeon mest känd för sin världsomsegling med sir Francis Drake
 Hinden – en berättelse av Carl Jonas Love Almqvist
 HB Hinden – ett svenskt filmbolag
 Hindens rev – ett rev i Dalbosjön

Personer
 Hind Laroussi (1984–), en holländsk-marockanska sångerska med artistnamnet Hind
 John Russell Hind (1823-1895), brittisk astronom
 Hind Dehiba (född 1979), fransk friidrottare.